

Pessoas
Alfred Lawson (jogador de beisebol)
Bianca Lawson (atriz)
Célia Lawson
Charles Lawson (horticultor)
Donny Lawson (personagem)
Eddie Lawson (ex-motociclista)
Henry Lawson (escritor)
Maggie Lawson (atriz)
Nigella Lawson (chef de cozinha)

Localidades

Lawson (Missouri)
Ou ainda:
Lawson Heights

Música
Lawson (banda)

Outros
14584 Lawson

Desambiguação